Coswiger Straße steht für:
 Coswiger Straße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pieschen (A–K)
 Coswiger Straße in Lutherstadt Wittenberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg #Lutherstadt Wittenberg
 Coswiger Straße in Magdeburg, siehe Angersiedlung
 Coswiger Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Naundorf